Gutbrod ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Hanno Gutbrod (1920–2008), deutscher Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Fabian Gutbrod (* 1988), deutscher Handballspieler
 Friedrich Wilhelm Gutbrod (1873–1950), deutscher Ministerialbeamter
 Fritz Gutbrod (1932–2017), deutscher theoretischer Physiker 
 Georg Gottlob von Gutbrod (1791–1861), deutscher Politiker

 Inge Gutbrod (* 1963), deutsche Künstlerin
 Karl Gutbrod (1844–1905), deutscher Jurist
 Philipp Gutbrod (* 1971), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker
 Rolf Gutbrod (1910–1999), deutscher Architekt
 Walter Gutbrod (1908–1998), deutscher Maler
 Wilhelm Gutbrod (1890–1948), deutscher Erfinder und Unternehmer

Gutbrod steht für:
 Gutbrod (Unternehmen), deutscher Motorrad-, Automobil- und Maschinenhersteller